Studzienice (gemeente)
 Studzienice (powiat Bytowski)
 Studzienice (powiat Starogardzki)
 Studzienice (Mazovië)
 Studzienice (Silezië)